Een verkeersweg:
 N850 (België)
 N850 (Frankrijk)
 N850 (Nederland), zie Provinciale weg 850

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing